Ole Petter Fjørtoft (1973 –) norvég labdarúgóhátvéd.

Források 
"Kretslagsmesterskapet i fotball torsdag" (in Norwegian). Norwegian News Agency. 1990. június 21.
Sjem, Sturla; Nakkim, Frode; Juva, Geir; Svegaarden, Knut E. (1995. április 4.). "VG-lupen: Hødd i motvind". Verdens Gang (norvégul).

1973-ban született személyek
Élő személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az IL Hødd labdarúgói